Буи-Люксембу́рг () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Пине. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10056.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к востоку от Парижа, в 65 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 17 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 207 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 129 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 89 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 89 активных работали 83 человека (46 мужчин и 37 женщин), безработных было 6 (2 мужчины и 4 женщины). Среди 40 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Лу (XVI век). Памятник истории с 1980 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об